ТНЗ — многозначная аббревиатура:
 ТНЗ — заместитель начальника телеграфа
 ТНЗ — тепловое нетто-значение, теплотворное нетто-значение
 ТНЗ — Тульский насосный завод

См. также 
 МТНЗ — максимальная токовая направленная защита
  — аббревиатура латиницей